Odjazd – polski film obyczajowy z 1991
 Odjazd – amerykański film z 1997
 Odjazd (serial telewizyjny)
 Odjazd – album Renaty Przemyk z 2009